Résultats détaillés de l'édition 2010 du tournoi de tennis professionnel de Wimbledon qui est disputé du 21 juin au . Cette année, la compétition est remportée par Serena Williams (États-Unis) chez les femmes, et par Rafael Nadal (Espagne) chez les hommes.

Faits marquants

Avant le tournoi 

 Bien qu'il soit  mondial, l'Espagnol Rafael Nadal n'est pas tête de série , les organisateurs ayant, au regard de la saison et du palmarès des deux joueurs sur gazon, attribué cette place au  mondial et tenant du titre Roger Federer.
 De même, Andy Roddick et Lleyton Hewitt sont respectivement surclassés têtes de série  et .
 De nombreux forfaits sont déclarés avant le début du tournoi, comme ceux de Richard Gasquet, Juan Martín del Potro, Tommy Haas, Ivo Karlović, David Nalbandian, Radek Štěpánek, Fernando González ou encore Juan Mónaco.
 Chez les femmes, Elena Dementieva déclare également forfait quelques jours avant le début du tournoi. Deux jours avant le début du tournoi, blessées, Dinara Safina (dos) et María José Martínez Sánchez (genou) déclarent forfait et sont remplacées respectivement par Stéphanie Dubois et Anastasia Pivovarova.

Pendant le tournoi 
 Au premier tour, Roger Federer manque de se faire éliminer par le joueur colombien Alejandro Falla,  mondial. En effet, il est mené deux sets à zéro et le score est de 4-4, 0-40 sur son service, dans le troisième set. Il sauve dès lors ces trois balles de break pour remporter 6-4 la troisième manche. Breaké d'entrée au , le numéro 2 mondial arrive à gagner ce dernier au tie break pour finalement s'imposer 6-0 dans la cinquième manche, contre un adversaire qui a complètement lâché nerveusement.
 Toujours au premier tour, le match opposant Nicolas Mahut et John Isner, sur le court , devient le plus long de l'ère open, en temps et en nombre de jeux (y compris en tenant compte des matchs joués avant l'invention du tie-break). Le match débute le mardi  dans la soirée et est interrompu au  pour se poursuivre le mercredi toute la journée. Il doit être interrompu une seconde fois, pour cause d'obscurité, alors que le  a duré toute la journée. Le match se termine finalement jeudi , par la victoire de John Isner sur le score de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68, à l'issue de 11 heures et 5 minutes de jeu.
 Le court  connaît un autre évènement inédit lors du  : au cours du  de son match contre l'Allemand Daniel Brands, le Roumain Victor Hănescu crache vers une partie du public tout en l'injuriant, avant d'abandonner quelques points plus tard pour une prétendue blessure et après plusieurs doubles fautes apparemment volontaires. L'arbitre lance ensuite une procédure envers le joueur pour comportement non sportif. Le Roumain écope d'une amende de  dollars.
 Lors de son match contre Novak Djokovic au deuxième tour, Taylor Dent réalise le service le plus rapide du tournoi avec un ace à .
 La défaite de Federer en quart de finale combinée avec la qualification de Novak Djokovic pour les demi-finales, le Serbe passe devant le Suisse au classement ATP. Roger Federer quitte le top 2 pour la première fois depuis 2003.
 Le  mondial Rafael Nadal gagne son deuxième Wimbledon (2008, 2010) et réalise le deuxième doublé Roland-Garros / Wimbledon de sa carrière.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Têtes de série

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double dames du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon
 Palmarès du double mixte du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

2010
Wimbledon
Wimbledon
Tennis en Angleterre en 2010
Tennis en juin 2010
Tennis en juillet 2010